ФК «Рома» в сезоні 1930—1931 — сезон італійського футбольного клубу «Рома».

Склад

Серія A

Підсумкова таблиця

Матчі

Статистика Гравців 

|-

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Серія A 1930—1931 на Rsssf.com 
 Сезон на asromaultras.org 
 Сезон на almanaccogiallorosso.it 

Рома
1930–1931